Kobelt ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ludwig Kobelt (1804–1857), deutscher Anatom
 Karl Kobelt (1891–1968), Schweizer Politiker (FDP)
 Marion Kobelt-Groch (1955–2018), deutsche Historikerin
 Peter Kobelt (* 1990), US-amerikanischer Tennisspieler
 Roberto Kobelt (* 1976), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)